Karlsburger Holz ist der Name folgender Waldgebiete:

 Karlsburger Holz (Mecklenburg-Vorpommern)
 Karlsburger Holz (Schleswig)